Сергей Петрович Дружинин (1958 — 25 августа 2016, Екатеринбург, Российская Федерация) — советский и российский певец, солист Уральского русского народного хора (1980—2016), заслуженный артист России (2003).

Биография 
Начиная с 1982 года являлся ведущим солистом Уральского государственного академического русского народного хора, более 20 лет был солистом ансамбля русской песни «Забава». 

Вместе с Уральским хором побывал на гастролях во многих городах и странах мира: Испании, Чехословакии, Югославии, Франции, Японии.

Принимал участие в фестивале «Киевская весна», который проходил на Украине сразу после Чернобыльской катастрофы в 1986 году.

Скончался от рака 25 августа 2016 года в Екатеринбурге.

Награды и звания 
В 2003 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный артист России».

В 2014 году артист получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

В 1993 году стал дипломантом Всероссийского конкурса «Нижегородская карусель», а уже в следующем году в Смоленске на Всероссийском конкурсе «Голоса России» получил почетное звание Лауреата II-й премии.

Примечания

Ссылки 
 Скончался заслуженный артист РФ Сергей Дружинин

Умершие от рака